Aemilia Paul(l)a was in het Imperium Romanum de gebruikelijke naam voor dochters van de patricische Aemilii Paul(l)i, een tak van de gens Aemilia.
Aemilia Paula Prima;
Aemilia Paula Secunda;
Aemilia Paula Tertia, voor de echtgenote van Publius Cornelius Scipio Africanus maior.